István Vincze ist der Name folgender Personen:

* István Vincze (Mathematiker) (1912–1999), ungarischer Mathematiker
 István Vincze (Hornist) (1944–2014), ungarischer Hornist und Hochschullehrer 
 István Vincze (Fußballspieler) (* 1967), ungarischer Fußballspieler und -trainer